Едокия Артёмовна Кухарева (, а, село Василевичи, Василевичская волость, Речицкий уезд, Минская губерния (ныне Речицкий район Гомельской области, Белоруссия) — 17 июля 1996) — работник сельского хозяйства, звеньевая колхоза имени Сталина Василевичского района Полесской области Белорусской ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в селе Василевичи в семье крестьянина. Белоруска.

После окончания сельской школа до начала Великой Отечестенной войны работала в полеводческой бригаде местного колхоза.

После освобождения в декабре 1943 года Василевичского района Полесской области от оккупации продолжила работать в родном колхозе, вскоре возглавила полеводческое звено по выращиванию зерновых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1948 за получение в 1947 году высокого урожая ржи  звеньевая Кухарева Евдокия Артёмовна удостоена звания Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Член КПСС с 1951.

Депутат Верховного Совета БССР, избиралась депутатом XIX съесза ВКП(б)/КПСС (1952) и депутатом Полесского областного Совета депутатов трудящихся.

С 1957 года — заведующая свинотоварной фермой, в 1960—65 — рабочая совхоза «Василевичи» Речицкого района.

Проживала в городе Василевичи Речицкого района Гомельской области Белоруссии. Умерла 17 июля 1996 года. Похоронена на кладбище города Василевичи.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1948)
 орден Ленина
 медали.

Литература

Ссылки 
 

Члены КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС